Najveće kulture svijeta kolekcija je osam knjiga koje govore o velikim svjetskim civilizacijama. Knjige su izvorno izdane u Njemačkoj pod nazivom Grosse Kulturen der Welt. Knjige su po prvi puta izdane u Hrvatskoj 2005. godine u Rijeci od izdavača Extrade d.o.o., ali je i svih osam knjiga izdano i posebno za Večernji list. Knjige su velikog formata, imaju glatke, tvrde korice i brojne fotografije i ilustracije u boji i crno-bijele. Fotografije u boji nalaze se na posebnim, glatkim stranicama i sve su detaljno opisane, a crno-bijele ilustracije nalaze se raspoređene po cijelim knjigama. Sve knjige nemaju isti broj stranica, ali se taj broj kreće između 130 i 150 stranica.

Opis
Svih osam knjiga ima tvrde korice, na njima se nalaze slike u boji, veliki naslov knjige i manji naslov skupa knjiga pisan drugom bojom od naslova. Knjige se mogu naći po povoljnoj cijeni u starinarnicama i nekim knjižarama u većem dijelu Hrvatske. Knjige su tiskane 2005. godine od tiskere Zrinski d.d. Ilustracije na naslovnici napravio je Corbis, a prijevod na hrvatski jezik Bojan Zeljko-Lipovšćak i Ivanka Šestan. Lekturu su napravili Sunčana Martinčević i Nataša Modrić-Tićak, Tomislav Bobinec je dizajnirao nasslovnice. U stručnoj redakciji su sudjelovali Branko Merlin, prof. dr. Milivoj Telečan i dr. sc. Muhamed Ždralović. Izdavać ej Extrade d.d. iz Rijeke.

Knjige
Popis svih osam knjiga navedenih po broju i nadnevku izlaska:
 Egipat
 Kina
 Grčka
 Japan
 Rim
 Stara Amerika
 Islam
 Bizant

Izvori
 Najveće kulture svijeta series by Ania Skliar - Goodreads
 Skliar Anika: Najveće kulture svijeta: Bizant - Antikvarijat Biblos
 Najveće kulture svijeta | bazzar.hr | Literature | Pinterest
 Najveće kulture svijeta - arhiva.kgz.hr - Knjižnice grada Zagreba

 Knjige
 Povijest